65-я параллель северной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности северного полушария Земли. Расстояние до экватора — 7208 км., до Северного полюса — 2789 км. Световой день во время летнего солнцестояния на этой параллели составляет ок. 21 часа и 30 минут, во время зимнего — ок. 3 часов и 30 минут.

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток 65-я параллель северной широты проходит через Скандинавию, Россию, США, Канаду:

См. также 
 64-я параллель северной широты
 66-я параллель северной широты

Примечания 

Широта